Callisthenes — подрод жужелиц рода красотелов.

Описание 
5—11-й сегменты усиков сверху с продольной голой полоской. Задние лапки с боков сдавлены. Надкрылья с закруглёнными боковыми краями. Крылья обычно редуцированы.

Систематика 
В составе рода:

Примечания

Литература

Ссылки 
 Обыдов Д. В. Детальный каталог жужелиц рода Callisthenes Fischer von Waldheim, 1821
 http://www.carabidae.ru/Carabidae/callisthenes.html

Красотелы